После — седьмой студийный альбом певицы Юты.
 После — роман Анны Тодд, выпущенный в 2014 году.
 После — фильм режиссёра Дженни Гейдж по роману Анны Тодд, выпущенный в 2019 году.